

Топонимия 
В современном Азербайджане, есть несколько топонимов (в основном сёл) с названием Алпаут (по азербайджанский Алпоут), образованных на месте поселения племени алпаут:
 Село Алпоут (Газахский район)
 Село Алпоут (Уджарский район)
 Село Алпоут (Бардинский район)
 Село Алпоут (Геранбойский район)
 Село Алпоут (Гёйчайский район)
 Село Алпоут (Лачинский район)
 Село Алпоут (Ахсуйский район)

История Азербайджана
Сефевидское государство
Тюркские племена